Boshinow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandyr Boshinow (1878–1968), bulgarischer Maler
 Todor Boshinow (1931–1992), bulgarischer Politiker